Margiza är ett släkte av fjärilar. Margiza ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Margiza